Miejscowości w USA:
 Burnet – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Burnet
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Burnet (ang. Burnet County) – w stanie Teksas